Osor steht für:

 Osor (Girona), Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien
 Osor (Mali Lošinj), Ort auf Cres in der Gemeinde Mali Lošinj, Kroatien